

Muzyka 
 „You’re Not Alone” – singel zespołu Olive
 „You’re Not Alone” – singel Tinchy Strydera
 „You’re Not Alone” – singel zespołu The Enemy
 „You’re Not Alone” – singel zespołu Embrace
 „You’re Not Alone” – singel zespołu Chicago
 „You’re Not Alone” – singel Australian Olympians
 „You’re Not Alone” – piosenka Basshuntera z albumu Calling Time

Zobacz też 
 You Are Not Alone